Teodoro Lonfernini ist der Name folgender Personen:

* Teodoro Lonfernini (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1944/1945 
 Teodoro Lonfernini (Politiker, 1976) (* 1976) san-marinesischer Politiker (PDCS), Capitano Reggente 2012/2013